Il existe plusieurs familles de Béthune, françaises ou belges, probablement originaires de Béthune, en Artois (France), dont deux sont subsistantes.

Maison de Béthune 

La maison de Béthune est une ancienne famille féodale française, qui a notamment donné le grand ministre d'Henri IV, Sully.
Elle s'éteignit en ligne masculine et légitime en 1833.

Famille de Bethune Hesdigneul 

La famille de Bethune Hesdigneul apparait dans les actes à Béthune (Artois) au début du .
Elle forma deux branches, l'ainée d'Hesdigneul et la cadette de Saint-Venant, dont seule la première est subsistante. Les Bethune Hesdigneul, devenus belges à la fin du , font partie à la fois de la noblesse belge et de la noblesse française.

Famille de Béthune (Belgique) 

La famille de Béthune (Belgique), dont l'origine connue se situe dans le Hainaut, puis implantée à Courtrai, fut anoblie en Belgique en 1845.

Voir aussi 
 

Liste de familles nobles françaises homonymes